nazwa holenderskich okrętów podwodnych wywodząca się od morświna.
 "Bruinvis" – okręt podwodny typu Walrus
 Hr.Ms. "Bruinvisch" – okręt podwodny z okresu II wojny światowej.
 Cornelis Willem Bruinvis